Vyřazovací fáze Mistrovství Evropy ve fotbale 2012 začala prvním čtvrtfinálovým zápasem 21. června 2012 a skončila 1. července 2012 finálovým zápasem na Olympijském stadionu v Kyjevě. Španělsko nakonec ve finále porazilo Itálii 4:0 a obhájilo tak vítězství z roku 2008.

Kvalifikované týmy

Pavouk

Čtvrtfinále

Česko - Portugalsko

Německo - Řecko

Španělsko - Francie

Anglie - Itálie

Semifinále

Portugalsko - Španělsko

Německo - Itálie

Finále

Španělsko - Itálie

Externí odkazy 
 

Mistrovství Evropy ve fotbale 2012